Fredsløbet var et cykel-etapeløb, der årligt fandt sted i den daværende østblok i maj måned. Det første løb blev kørt i 1948 og det sidste løb i østblokregi i 1989.

Løbet var kun for amatører og var det største etapeløb af sin art indtil østblokkens sammenbrud.

Oftest blev løbet kørt fra Berlin til Prag over Warszawa eller vice versa. Moskva er blevet passeret en enkelt gang. Antallet af etaper var forskellige fra år til år. Antallet var fra 5 til 16 etaper og samlet distance fra omkring 850 kilometer til 2.400 km.

I nyere tid har løbet ændret status til løb for professionelle.

Fem danskere har vundet løbet, Willy Emborg i 1950, Kay Allan Olsen i 1951, Christian Pedersen i 1953, Eluf Dalgaard i 1954 og Jakob Piil i 2001.

Statistik 

Nogle år blev der kørt prolog- eller epilogetaper under løbet. Disse angives med P og E i kolonnen, etaper.

</div>
 
</div>

Ekstern henvisning 

 Uofficiel hjemmeside for Fredsløbet (Engelsk) 

Cykelløb i Belgien
Cykelløb i Tyskland
Cykelløb i Polen
Etableret i 1948